Barbara Farris, ex cestista ed allenatrice di pallacanestro
Massimiliano Farris, ex calciatore ed allenatore di calcio
Sara Farris, cestista
Wayne Farris, wrestler
Maude Farris-Luse, supercentenaria